Каллимах:
 Каллимах (имя) — мужское имя.
 Каллимах (полемарх) — один из голосовавших за Марафонское сражение с персами стратегов в должности полемарха, чей голос оказался решающим.
 Каллимах (скульптор) — древнегреческий скульптор конца V века до н. э.
 Каллимах (архонт) — афинский архонт-эпоним 349/348 года до н. э.
 Каллимах из Кирены — древнегреческий поэт (около 310 — около 240 годов до н. э.).
 Каллимах Амисский — полководец понтийского царя Митридата VI Евпатора, казнён в 68 году до н. э.
 Каллимах (историк) — древнегреческий историк, занимавшийся вычислением событий истории Эллады.
 Каллимах Мелитинский — один из тридцати трёх христианских мучеников-воинов, пострадавших в 298 году н. э. в Мелитине во времена гонений императора Диоклетиана.
 Каллимах (святой) — христианский святой, скончавшийся мученически около 362 года н. э. при императоре Юлиане.
 Филипп Каллимах — итальянский дипломат и публицист XV века.

Примечания

См. также 
 Каллимаки